Усть-Янск — село в Усть-Янском улусе Республики Саха (Якутия).

История 
Было основано в 1780 году промышленником и исследователем Яковом Санниковым.

Население

Инфраструктура и экономика 
В селе — речная пристань, хозяйственный центр родовой общины «Усть-Яна», ведущей традиционные отрасли хозяйства — оленеводство и промыслы (рыбный и пушной). Имеются клуб, неполная средняя общеобразовательная школа, учреждения здравоохранения и торговли.

Люди, связанные с селом 
 Горохов, Семён Васильевич (р. село Усть-Янск) — Герой Социалистического Труда

Примечания 

Населённые пункты Усть-Янского улуса